Платон Александрович Китицын (род. 1845) — русский историк, член Русского исторического общества.

Печатные работы 
 «Путешествие Екатерины II в Крым» («Древняя и Новая Россия», 1880, III)
 «Голос запорожского депутата во всероссийском собрании депутатов 1768 г.» («Киевская Старина», V)
 «Турецкое посольство в 1793 г.» («Киевская Старина», XXIII, 1888)
 «Малороссийская губерния» («Киевская Старина», 1889)
 «К истории Кубанского войска» («Киевская Старина», 1892)
 «Полтавское дворянское ополчение 1812—1814» («Киевская Старина», 1904)
 «К вопросу о школах в Малороссии в начале XIX в.» («Киевская Старина», 1904)
 «Печати городов 3-х малороссийских полков» («Труды Полтавского Архивного Комитета», выпуск 2)
 «Кобелякская старина» (ib., выпуск 4)
 «Проезд через Екатеринославское наместничество турецкого посольства в 1795 г.» («Записки одесского общества древностей», 1876, том X)
 «О раскольничьих, старообрядческих скитах» («Древняя и Новая Россия», 1879).

Примечания

Источник 
 

Историки России
Персоналии по алфавиту
Историки по алфавиту